Die Bundesliga 2006/07 war bei den Männern die 41. und bei den Frauen die 32. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurden der TTC Frickenhausen und Müllermilch Langweid.

Männer 

Bei den Männern nahmen zehn Mannschaften teil, neu war der SV Plüderhausen, der Werder Bremen ersetzte. Die besten vier Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison nahmen an den Play-off-Runden teil, um den deutschen Meister zu ermitteln. In zwei Finalspielen setzte sich der TTC Frickenhausen gegen den TTC Zugbrücke Grenzau durch und wurde damit zum 2. Mal deutscher Meister. Absteigen sollten eigentlich die beiden letztplatzierten Vereine, von unten rückte allerdings nur Werder Bremen nach, sodass lediglich der TSV Schwalbe Tündern die 1. Bundesliga verlassen musste.

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Play-Off
 Rot: Abstieg
 (M): Meister der Vorsaison
 (P): Pokalsieger der Vorsaison
 (N): Aufsteiger aus der Vorsaison

Play-offs

Frauen 
Bei den Frauen nahmen insgesamt 10 Mannschaften teil, neu war der SV Böblingen, der für DJK TuS Holsterhausen aufstieg. Meister wurde zum achten Mal der TTC Langweid, der sich daraufhin aber aus der Bundesliga zurückziehen musste, genau wie Homberg und der TTK Anröchte, die durch die Aufsteiger DJK TuS Holsterhausen und TTSV Saarlouis-Fraulautern ersetzt wurden.

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Meister
 Rot: Abstieg
 (M): Meister der Vorsaison
 (N): Aufsteiger aus der Vorsaison

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga
 Männer: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)
 Frauen: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2006
Tischtennisveranstaltung 2007
Tischtennis-Bundesliga